Världsmästerskapet i curling för damer 2022 ägde rum i CN Centre i Prince George, British Columbia i Kanada mellan 19 och 27 mars 2022. Orten skulle ha varit värd för mästerskapet 2020 men detta blev inställt på grund av coronaviruspandemin.

Efter två matcher drog sig Skottland den 21 mars ur mästerskapet på grund av omfattande Covid-19-smitta i laget. Dessa matcher genomfördes med endast tre spelare. I grundomgånges sista match (runda 19) var Japan tvunget att utebli från spel mot Sydkorea på grund av Covid-19-utbrott i laget.

Kvalificerade lag

Värdland

Från Europamästerskapen 2021

Från Pacific-asiatiska mästerskapen 2021

Från kvaltävlingen till årets mästerskap

Ersättare för Rysslands annullation

Deltagare

Grundomgångar

Tabell 

Slutställning i grundspelet

1) Fullföljde ej

Resultat 

Alla tider nedan är lokala (= CET –8) .

Runda 1
Lördag 19 mars, 14:00

Runda 2
Lördag 19 mars, 19:00

Runda 3
Söndag 20 mars, 9:00

Runda 4
Söndag 20 mars, 14:00

Runda 5
Söndag 20 mars, 19:00

Runda 6
Måndag 21 mars, 9:00

Runda 7
Måndag 21 mars, 14:00

Runda 8
Måndag 21 mars, 19:00

Runda 9
Tisdag 22 mars, 9:00

Runda 10
Tisdag 22 mars, 14:00

Runda 11
Tisdag 22 mars, 19:00

Runda 12
Onsdag 23 mars, 9:00

Runda 13
Onsdag 23 mars, 14:00

Runda 14
Onsdag 23 mars, 19:00

Runda 15
Torsdag 24 mars, 9:00

Runda 16
Torsdag 24 mars, 14:00

Runda 17
Torsdag 24 mars, 19:00

Runda 18
Fredag 25 mars, 9:00

Runda 19
Fredag 25 mars, 14:00

Runda 20
Fredag 25 mars, 19:00

Slutspel

Kvartsfinaler
Lördag 26 mars, 13:00

Semifinaler
Lördag 26 mars, 19:00 (CET –9)

Bronsmatch
Söndag 27 mars, 11:00 (CET –9)

Final
Söndag 27 mars, 16:00 (CET –9)

Vinnare

Referenser 
 WCF:s webbsida

 

Curlingtävlingar
2022 i Kanada
Curling i Kanada
Internationella sportevenemang i Kanada
Sportåret 2022
Sport i British Columbia